Harricourt (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
Harricourt (Haute-Marne), een plaats en voormalige gemeente in het Franse departement Haute-Marne